Bartolomeo Venturini (1822-1895), Italiaans prelaat en patriot
 Danilo Venturini (1922-2015), Braziliaans politicus
 Francesco Venturini (ca. 1675 - 1745), barokcomponist en violist
 Giovanni Venturini (1991), Italiaanse autocoureur
 Giovanni Francesco Venturini (1650-1710), Italiaans barokschilder
 Giuliano Venturini (1820-1890), Italiaans arts, schrijver en patriot
 Guido Venturini (1957), Italiaans architect en ontwerper
 Jean Venturini (1919-1940), Frans dichter
 Karl Heinrich Georg Venturini (1768-1849), protestants theoloog en historicus
 Mark Venturini (1961-1996), Amerikaans acteur
 Serge Venturini (1955), Frans dichter